Gravfisktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gravfisktjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Gravfisktjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn